Сезон 1985 року у вищій лізі чемпіонату СРСР з футболу — 48-й в історії турнір у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 1 березня по 23 листопада 1985 року. Участь у змаганні узяли 18 команд, 2 гірших з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон. 

Команди, які зайняли 15 та 16 місця (одеський «Чорноморець» та бакинський «Нефтчі») брали участь у перехідному турнірі, в якому відстояли своє право лишитися у найсильнішому дивізіоні у боротьбі проти московського ЦСКА та ризької «Даугави». Такий формат переходу між першою та вищою лігами того сезону був пов'язаний зі скороченням з наступного року кількості учасників останньої до 16 команд.

Переможцем сезону стала команда «Динамо» (Київ), для якої ця перемога у чемпіонаті стала 11-ю в історії.

Підсумкова таблиця 

Ліміт нічиїх дорівнював 10.

Ігри, голи

Матчі

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 
 Пирогов Б.А. Футбол. — М.: Советский спорт, 1995.- 512с.: ил.-ISBN 5-85009-446-6

85
СРСР